Дресвища: 
 Дресвища — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Колкачский сельсовет.
 Дресвища — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Талицкий сельсовет.